«Алиса» () — кинофильм режиссёра Вуди Аллена, вышедший на экраны в 1990 году.

Сюжет 
В центре сюжета находится дама бальзаковского возраста, обременённая лишь домашними заботами и походами по магазинам с лёгкой руки супруга. Однако, пожаловавшись однажды на боль в спине, она попадает в расположение китайского врача, практикующего неординарную народную медицину при помощи особых трав, благодаря которым главная героиня Элис узнаёт много нового о других, супруге и себе.

В ролях 
 Миа Фэрроу — Элис Тейт
 Уильям Хёрт — Даг Тейт
 Джо Мантенья — Джо
 Алек Болдуин — Эд
 Джун Скуибб — Хильда
 Блайт Даннер — Дороти, сестра Элис
 Гвен Вердон — мать Элис
 Джуди Дэвис — Викки
 Кей Люк — доктор Янг
 Сибилл Шеперд — Нэнси Брилл
 Бернадетт Питерс — муза
 Холланд Тейлор — Хелен
 Джулия Кавнер — декоратор
 Боб Балабан — Сид Московиц

 Награды и номинации 
 1990 — премия Национального совета кинокритиков США за лучшую женскую роль (Миа Фэрроу).
 1991 — номинация на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Вуди Аллен).
 1991 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле (Миа Фэрроу).
 1991 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий (Вуди Аллен).
 1992 — номинация на премию «Сезар» за лучший зарубежный фильм (Вуди Аллен).

 Ссылки 

 
  
 «Элис» на сайте Box Office Mojo''

Фильмы США 1990 года
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Вуди Аллена
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures